Буянка — деревня в Ярославской области.
 Буянка — река в Якутии, приток Хара-Улаха.
 Буянка — река на острове Пионер в Красноярском крае, впадает в Карское море.
 Буянка — река в Нижегородской области, правый приток Ялмы.
 Буянка — река в Костромской области, правый приток Сеньдеги.
 Буянка (Буян) — река в Самарской области, приток Кондурчи.